«Солнечная» () — станция метротрама в городе Кривой Рог. Открыта 26 декабря 1986 года. Принимает маршруты № (М) 1, № 2 и № 3. До 2007 года носила название «Октябрьская» (). В 2007 году переименована в честь Григория Ивановича Гутовского, председателя горисполкома Кривого Рога, во время работы которого была построена и открыта первая очередь скоростного трамвая. С 19 мая 2016 года переименована в рамках компании по декоммунизации в «Солнечную» по названию микрорайона, рядом с которым она находится.

Описание 
Станция является наземной крытой с двумя береговыми платформами. Её длина — 80 метров. Конструктивно повторяет станцию «Мудрёная»: свод держится на двух рядах опор, в верхней части забетонирован, в нижней части между опорами оставлены стеклянные перегородки. Но от «Мудрёной» эта станция отличается тем, что под ней расположен вестибюль, технические помещения и СТП.

Станция географически находится между четырьмя микрорайонами: «Восточный-2», «Восточный-3», «Горняцкий» и «Солнечный». Это последняя станция, до которой курсируют вагоны обоих маршрутов метротрама, что делает станцию самой загруженной на линии. Чтобы узнать, на какую станцию дальше следует трамвай (на «Площадь Труда» или «Индустриальную»), нужно обратить внимание на маршрутную табличку трамвая, следующую остановку в трамвае объявляют уже при закрытии дверей.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Станция «Имени Гутовского» на сайте «Мир метро»
 Станция «Солнечная» (им. Гутовского) на сайте Блога Кривого Рога

Станции Криворожского метротрамвая